Katalog der Frauen oder Frauenkatalog (griechisch ) bezeichnet: 

 ein in Fragmenten erhaltenes Epos, das dem griechischen Dichter Hesiod zugeschrieben wird, siehe Eoien
 ein nicht erhaltenes Werk des griechischen Dichters Nikainetos